Русија има више значења:
 Русија, држава

или:
 Кијевска Русија
 Карпатска Русија
 Бела Русија
 
 Црвена Русија
 Мала Русија (Малорусија)
  (Великорусија)
 

Насеља:
 Русија (Венустијано Каранза), насеље у Мексику у општини Венустијано Каранза
 Русија (Сико), насеље у Мексику у  општини Сико

или:

 Кармен Русија (Алтамирано), насеље у Мексику у општини Алтамирано
 Ла Русија, вишезначна одредница

Остало:
 232 Русија, астероид

Види још 
 Бела Русија (вишезначна одредница)
 Белорусија, држава
 Црвена Русија (вишезначна одредница)
 
 Новорусија (вишезначна одредница)
 Поткарпатска Русија (вишезначна одредница)

 Царска Русија, вишезначна одредница